Bouch ist der Name von:

 einem französischen Ort, gehörend zu Terrasson-Lavilledieu, siehe Bouch (Dordogne)
 Thomas Bouch (1822–1880), englischer Ingenieur